Steve Johnson era il detentore del titolo e si è riconfermato battendo in finale Tennys Sandgren con il punteggio di 7-62, 2-6, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (quarti di finale)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Jack Sock (quarti di finale)
  Nick Kyrgios (quarti di finale)

 Fernando Verdasco (primo turno)
 Steve Johnson (campione)
 Ryan Harrison (secondo turno)
 Tennys Sandgren (finale)

Wildcard 

  Dustin Brown (primo turno)
  Nick Kyrgios (quarti di finale)

 Mackenzie McDonald (primo turno)

Qualificati 

  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Denis Kudla (secondo turno)

 Stefan Kozlov (primo turno)
 Miomir Kecmanović (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2018